Osoby o tym nazwisku:
 Boubacar Fofana – gwinejski piłkarz
 Gueïda Fofana – francuski piłkarz
 Mohamed Fofana – francuski piłkarz
 Mohamed Saïd Fofana – gwinejski ekonomista, urzędnik i polityk
 Moussa Fofana – burkiński piłkarz
 Wesley Fofana – francuski rugbysta